

Film 
Gli occhi dell'amore (What Love Sees) – film per la televisione del 1996 diretto da Michael Switzer 
Gli occhi dell'amore – film del 2005 diretto da Giulio Base

Musica 
Gli occhi dell'amore/Sentimento – 45 giri di Patty Pravo del 1968